Le qualificazioni del singolare maschile dell'UNICEF Open 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del UNICEF Open  2010 prevedevano 26 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Rajeev Ram (ultimo turno)
 Dustin Brown (Qualificato)
 Dieter Kindlmann (ultimo turno)
 Kristof Vliegen (Qualificato)

 Niels Desein (ultimo turno)
 Simon Stadler (Qualificato)
 Rameez Junaid (Qualificato)
 Alexander Sadecky (ultimo turno)

Qualificati 

 Rameez Junaid
 Dustin Brown

 Simon Stadler
 Kristof Vliegen

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

UNICEF Open 2010
ATP World Tour 2010